Галилеа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 9,74 км². Население — 394 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Покровителями города считаются святой Висенте Мартир и Ла Вирхен де Грасия.

История 
Город основан в 1865 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи